Па́льмгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Пальмгрен, Алвар (1880—1960) — финский ботаник и эколог.
 Пальмгрен, Вальфрид (1877—1967) — шведский и датский педагог, общественный и политический деятель.
 Пальмгрен, Селим (1878—1951) — финский композитор, пианист, дирижёр и педагог.
 Пальмгрен, Рогер (род. 1963) — шведский футбольный тренер.
 Ярнефельт-Пальмгрен, Майкки (1871—1929) — финская певица (сопрано).